Laguna Beach – città nella contea di Orange, California, Stati Uniti
 Laguna Beach – città nella Contea di Bay, Florida, Stati Uniti
 Laguna Beach – serie televisiva

Pagine correlate
Laguna (disambigua)